Festuca fluitans kan avse endera
 Festulolium loliaceum eller
 Glyceria fluitans, Mannagräs 

grässynonymer